Изабель Бле (; род. 21 июня 1975, Труа-Ривьер, Квебек) — канадская актриса и певица.

Биография 
Изабель Бле родилась в городе Труа-Ривьер, Квебек. Она окончила Монреальский кампус музыкально-театральной консерватории Квебека и некоторое время выступала на сцене. Критики дали положительную оценку её игре в роли Джульетты в постановке шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта», 

В 2001 году Бле исполнила роль мари в фильме Андре Тюрпена «Краб в голове». В 2002 году она сыграла эпизодическую роль в фильме Джорджа Клуни «Признания опасного человека». В 2003 году Бле получила премию Жютра в номинации «Лучшая актриса второго плана» за работу в молодёжной комедии «Квебек — Монреаль». В том же году она сыграла роль второго плана в фильме Дени Аркана «Нашествие варваров». 

В 2004 году Бле сыграла главную роль в ленте Les Aimants, за которую вновь была номинирована премию Жютра, а также на канадскую премию «Джини» в номинации Лучшая женская роль. В 2007 она сыграла эпизодическую роль в чёрной комедии «По следам Игоря Рицци». В 2012—2014 годах Бле исполняла роль Вероник Билоду в канадском телесериале «Травма».

Также Изабель Бле является солисткой квебекской рок-группы .

Избранная фильмография

Дискография 
 2003 : Caïman Fu
 2006 : Les charmes du quotidien
 2008 : Drôle d’animal

Примечания

Ссылки